«Сове́тские социалисти́ческие респу́блики» первая серия — многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая юбилеям Советских социалистических республик, которая выпускалась в 1948—1951 годах (с 25 января 1948 года по 17 апреля 1951 года согласно каталогу почтовых марок Михель).

Памятные марки о юбилеях 13 Советских социалистических республик:
1) 30-летие Украинской ССР;
2) 30-летие Белорусской ССР;
3) 20-летие Таджикской ССР;
4) 25-летие Узбекской ССР;
5) 25-летие Туркменской ССР;
6) 30-летие Азербайджанской ССР;
7) 10-летие Латвийской ССР;
8) 10-летие Литовской ССР;
9) 10-летие Эстонской ССР;
10) 30-летие Армянской ССР;
11) 14-летие Казахской ССР;
12) 25-летие Киргизской ССР;
13) 30-летие Грузинской ССР.

Отсутствуют РСФСР и Молдавская ССР.

Самым скрупулёзным оказался немецкий каталог Михель (Michel), только он объединил все 13 подсерий в одну многолетнюю достаточно определённую каталожную серию.

Остальные каталоги разбили каталожную серию из 85 марок на 13 подсерий:
 русский каталог с нумерацией ЦФА (ЦФА) — на 13 подсерий;
 русский каталог «Стандарт-Коллекция» (SC) — на 13 подсерий;
 американский каталог Скотт (Scott) — на 13 подсерий;
 английский каталог Стэнли Гиббонс (SG) — на 13 подсерий;
 французский каталог Ивер и Телье (Yvert) — на 13 подсерий.

Здесь 48 марок, это 4-летняя серия, отношение размера серии к её длительности: 12. Первый номер серии ЦФА 1230, дата выпуска марки с первым номером серии 1948-1-25.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР
Административно-территориальное деление СССР